Касас Грандес има више значења:

 Касас Грандес (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Касас Грандес (Чивава), општина у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Грандес (Касас Грандес, Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Грандес, Ел Салто (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Касас Грандес (Елота), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Грандес (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Грандес (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Касас Грандес, Санто Доминго (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику